Disneyland er den oprindelige Disney-forlystelsespark i Anaheim, Californien. 

Disneyland kan også henvise til:

Walt Disney Company-projekter

Forlystelsesparker 

 Disneyland
 Hong Kong Disneyland
 Disneyland Park (Paris)
 Tokyo Disneyland
 Shanghai Disneyland

Resorts 

 Disneyland Resort, i Anaheim, Californien
 Disneyland Paris
 Hong Kong Disneyland Resort